Chrismon steht für:

 Chrismon (Diplomatik), graphisches Symbol für die Anrufung Gottes
 Chrismon (Zeitschrift), evangelisches Magazin (ab 2000)